«Кубок Легенд 2011 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), третий розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 29—30 января 2011 года в Москве в Ледовый дворец «Мегаспорт». С 2011 года турнир носит имя прославленного российского мини-футболиста Константина Ерёменко. Сборная России посвятила свою победу на турнире Константину Ерёменко.

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Жеребьёвка турнира состоялась 19 января.

29 января прошли матчи в двух группах по 3 команды. На следующий день победители групп встретились в финальном матче, занявшие вторые места в подгруппах разыграли 3-е и 4-е места, а последние места в подгруппах разыграли 5-е и 6-е места.

Игры с участием сборной России и финальный матч турнира были показаны на телеканале «Россия-2»

Лучший игрок турнира — россиянин Андрей Тихонов.

Участники

Турнир

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Индивидуальный призы и награды 
 Лучший игрок турнира: Андрей Тихонов (Россия)
 Лучший вратарь турнира: Марио Баллотта (Италия)
 Лучшие бомбардиры турнира (9 мячей): Егор Титов (Россия)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Организаторы турнира
 Кубок Легенд на Чемпионат.ру
 Кубок Легенд на sports.ru

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2011 году
2011 год в Москве